Во́лхово — железнодорожная платформа на московском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. Располагается в одноимённом пристанционном посёлке у северо-восточной окраины деревни Слобода Чудовского района Новгородской области.

На платформе останавливаются все проходящие через неё пригородные электропоезда.

История 

Приёмный дом и две платформы для пассажиров ( остановочный пункт ), близь Соснинской пристани на реке Волхов, были открыты в , под названием - Волховская, в составе Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. Приказом МПС № 227 от 21 декабря 1850 года утверждено название остановочного пункта. Ещё до официального открытия дороги , до Соснинской пристани было открыто, в июле 1849 года, рабочее движение поездов для подвоза материалов для строительства железной дороги. После переименовании дороги , остановочный пункт в составе Николаевской железной дороги, а в 1863 году  получил официальное название в создаваемой сети железных дорог - Волхов..

В 1870 году, после необходимости соблюдения правил не иметь одновременно более одного поезда на перегоне, были устроены новые полустанции, и остановочный пункт Волхов переведён в статус полустанции, и на нём были устроены дополнительные пути. В 1879 году полустанция Волхов получила нынешнее название - Волхово. В связи с увеличением грузопотока между железной дорогой и рекой к 1886 году полустанция переведена в станцию IV класса, хотя на станции не имелось водоснабжения для заправки паровозов как на других станциях этого класса. В 1888-89 годах для удобства ожидания пассажирами поезда, на платформах устраивают навесы от снега и дождя длиной по 9 сажень (18 метров)..

С 27 февраля 1923 года, после переименовании дороги, станция в составе Октябрьской железной дороги, приказом НКПС № 1028 от 20 августа 1929 года станция в составе Октябрьских железных дорог,
с 1936 года станция в составе Октябрьской железной дороги.

Согласно тарифному руководству № 4 от 1947 года, станция производит операции по приёму и выдачи только повагонных грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках. В 1952 году согласно тарифному руководству № 4 станция была закрыта, для всех грузовых и пассажирских операций, а в 1956 году открыта на новом месте в километре от старой станции ближе к станции Чудово, а на старом месте, в 1958 году, открыта платформа (остановочный пункт) Волхов Мост недалеко от железнодорожного моста.
Согласно тарифному руководству № 4 от 1965 года на станции только производится продажа билетов на все пассажирские поезда, приём и выдача багажа не производится. С 1989 года станция Волхово переведён в статус остановочного пункта, с операциями - продажа билетов на все пассажирские поезда, приём и выдача багажа не производится.

В 1975 году присвоен  код ЕСР № 06141. С 1985 года новый код АСУЖТ (ЕСР) № 041848.

Расписание электропоездов 

 Расписание электропоездов на Яндекс.Расписаниях
 Расписание электропоездов на tutu.ru

Ссылки 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 30.

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Чудовского района